Четвертаков Віктор Григорович (1958—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Четвертаков Єрмолай Васильович (1781 — після 1814) — солдат Київського драгунського полку, герой франко-російської війни 1812 року.
 Четвертаков Михайло Михайлович (1893—1956) — доктор технічних наук, професор, інженер-механік військово-морського флоту.
 Четвертаков Михайло Михайлович (1917—1994) — доктор технічних наук, професор, лауреат Ленінської премії.